

Єпископи 
 Хесус Гарсія Бурільо

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 296.347 || 296.347 || 100,0 || 345 || 291 || 54 || 858 ||  || 130 || 553 || 393
|-
| 1959 || 268.790 || 268.790 || 100,0 || 330 || 294 || 36 || 814 ||  || 120 || 515 || 253
|-
| 1970 || 217.956 || 218.147 || 99,9 || 308 || 252 || 56 || 707 ||  || 101 || 692 || 256
|-
| 1980 || 193.000 || 194.913 || 99,0 || 290 || 230 || 60 || 665 || 1 || 96 || 603 || 258
|-
| 1990 || 178.110 || 183.600 || 97,0 || 272 || 217 || 55 || 654 ||  || 89 || 590 || 260
|-
| 1999 || 166.550 || 170.550 || 97,7 || 258 || 200 || 58 || 645 ||  || 80 || 557 || 261
|-
| 2000 || 163.178 || 167.132 || 97,6 || 255 || 197 || 58 || 639 ||  || 80 || 521 || 261
|-
| 2001 || 162.020 || 166.259 || 97,5 || 241 || 182 || 59 || 672 ||  || 78 || 544 || 259
|-
| 2002 || 160.008 || 163.885 || 97,6 || 264 || 187 || 77 || 606 ||  || 152 || 524 || 254
|-
| 2003 || 162.014 || 165.138 || 98,1 || 254 || 182 || 72 || 637 ||  || 146 || 518 || 254
|-
| 2004 || 163.466 || 165.480 || 98,8 || 253 || 184 || 69 || 646 || 2 || 147 || 519 || 254
|-
| 2006 || 165.539 || 167.032 || 99,1 || 230 || 181 || 49 || 719 || 2 || 125 || 494 || 254
|-
| 2012 || 170.110 || 172.804 || 98,4 || 230 || 166 || 64 || 739 || 3 || 134 || 470 || 254
|-
| 2015 || 155.800 || 166.318 || 93,7 || 196 || 145 || 51 || 794 || 2 || 122 || 451 || 259
|}

Посилання